Селескериди, Антонина Васильевна (Гунченко; 1924—2004) — драматическая актриса, артистка московского театра им. Вахтангова; Заслуженная артистка РСФСР.
 Селескериди, Максим Иванович (Греков; 1922—1965) — советский актёр театра и кино.